Хошгельды Мухаммедбердыевич Мергенов (туркм. Hoşgeldi Muhammetberdiýewiç Mergenow) — туркменский государственный деятель.

Дата и место рождения 
Родился в 1976 году в селе Довгала Бахерденского этрапа Ахалского велаята.

Образование и специальность 
Образование высшее.

В 1998 году окончил Туркменский государственный университет. По специальности — химик, преподаватель химии.

Карьера 
С 1998 года работал учителем химии средней школы № 9 села Довгала Бахерденского этрапа Ахалского велаята.

2004—2005 — заместитель начальника отдела контроля качества цементного завода Бахарлы Государственного концерна «Туркменнефтегазстрой».

2005—2012 — начальник отдела контроля качества цементного завода Бахарлы Акционерного общества «Туркменцемент» Министерства энергетики и промышленности Туркменистана.

2012—2017 — заведующий столовой, затем заместитель главного инженера, главный инженер цементного завода Балкан производственного объединения «Туркменцемент» Министерства промышленности Туркменистана.

25.09.2017 — 28.01.2018 — заместитель министра промышленности Туркменистана.

28.01.2018 — 11.04.2018 — временно исполняющий обязанности министра промышленности Туркменистана.

С 11.04.2018 — министр промышленности Туркменистана.

Награды и звания 
сведений нет

Семья 
сведений нет

Варианты транскрипции имени и отчества 
 Имя: Хошгелди
 Отчество: Мухамметбердиевич

Выпускники Туркменского государственного университета
Педагоги Туркменистана
Министры Туркменистана